Voici la liste des planètes mineures numérotées de 407001 à 408000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 407001 à 408000

407001-407100

407101-407200

407201-407300

407301-407400

407401-407500

407501-407600

407601-407700

407701-407800

407801-407900

407901-408000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000